Jorge Molino Baena (4 de março de 1988) é um futebolista espanhol que atua como atacante.

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Atlético de Madrid